Обомпич има више значења:

 Обомпич (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Обомпич (Пето), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику